Бабадышевы (также Бабадишвили, Бабадиши, Багратиони-Бабадишвили, Багратиони-Бабадиши) () — грузинский и русский княжеский род, происходящий из Кахетии. Ветвь Кахетинского Царского Дома грузинского царского рода Багратиони.

Версии происхождения
Согласно сведениям царевича Иоанна Георгиевича, изложенным в «Кратком описании живущих внутри Грузии тавадских и азнаурских фамилий», князья Бабадиши происходили от Давида II (1678—1722), царя Кахетии (1703— 1722). В настоящее время, эта версия считается ошибочной (основываясь на мнении Ю. К. Чиковани).

Родословная, представленная князьями Бабадиши (Бабадышевыми) при рассмотрении дела об их княжеском достоинстве, указывала их родоначальником Иосеба (Росеба), младшего сына царевича Давида Кахетинского.

Князья Российской Империи
Род князей Бабадиши (Бабадышевых) значился в списке кахетинских князей, приложенном к Георгиевскому трактату 1783 году.

В Высочайше утверждённом 6 декабря 1850 года посемейном списке княжеских родов Грузии показаны князья Бабадиши, признанные в Российской империи княжеским достоинством с фамилией Бабадышевы: прапорщик (впоследствии штабс-капитан) Георгий (Глаха) Росебович (1817—до 1875), потомство которого существует и в наше время, его двоюродный брат Ростом Багратович (1826—?), не оставивший потомства, его троюродные братья Иосиф (1821—?), Леван (1834—?) и Григорий (1838—?) Семёновичи, из которых только последний оставил потомство, угасшее в 1988 году, и их двоюродный дядя Кайхосро Сапатович (Сафатович) (1794—?), не оставивший потомства.

Род был внесён в V часть родословной книги Тифлисской губернии.

Герб
Род князей Бабадышевых не имел Высочайше утверждённого в Российской Империи герба. Известен их родовой герб, включённый в Кавказский гербовник (герб включает родовые эмблемы Багратиони: царские скипетр и державу в первом поле четверочастного герба, арфу и пращу во втором).

Примечания

Литература 
 Дворянские роды Российской Империи. — Т. 4. — , 1998. — С. 129—130.
 Список титулованным родам и лицам Российской империи. — : Издание Департамента Герольдии Правительствующего Сената. 1892. — С. 10.
 
Грузинские княжеские роды Российской империи